Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Nalbandian era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Guillermo Coria per walkover.

Teste di serie

  Andy Roddick (semifinali)
  Roger Federer (secondo turno)
  Guillermo Coria (campione)
  David Nalbandian (finale)

 Jiří Novák (secondo turno) 
n/a
 Martin Verkerk (primo turno) 
 Tommy Robredo (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2003
ATP Tour 2003